Роговик:

 Роговик — горная порода.
 Роговик — деревня в Добрянском районе Пермского края России.
 Роговик, Дмитрий Александрович (род. 1982) — белорусский футболист.